Etiòpia, país modern africà
 Etiòpia (mitologia), país mític segons els grecs
 Mar d'Etiòpia, nom donat a l'oceà atlàntic meridional per la cartografia clàssica.